

Imbé est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Imbé de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais

CNRS 

 IMBE est une unité mixte de recherche française, affiliée à l'Université Aix-Marseille, le CNRS, l'IRD et l'Université d'Avignon. Son siège est situé à Marseille.

Homonymie de toponyme